«Опера́тор Кы́пс» — цикл из четырёх познавательных советских кукольных мультфильмов, созданных на студии «Таллинфильм» режиссёром Хейно Парсом.

«Оператор Кыпс в стране грибов» (Operaator Kõps seeneriigis) 1964

Сюжет 
Оператор Кыпс взял кинокамеру и поехал на автомобиле к Деду-многоведу. В лесу Дед-многовед рассказывал о грибах — съедобных и ядовитых, а Кыпс снимал фильм.

Съёмочная группа 

 режиссёр и сценарист — Хейно Парс
 операторы: Калью Курепылд, Антс Лооманн
 художник-постановщик — Георгий Щукин
 мультипликаторы: Евгения Леволль, Тилт Люттер
 композитор — Арво Пярт
 звукооператор — Герман Вахтель
 автор текста — Валентин Рушкис
 директор — Владимир Коринфский

«Новые приключения оператора Кыпса» или «Оператор Кыпс в ягодном лесу» (Operaator Kõps marjariigis) 1965

Сюжет 
Дед-многовед показал Кыпсу цветы. Затем в лесу Дед-многовед рассказывал о ягодах — съедобных и ядовитых, а Кыпс снимал о них фильм.

Съёмочная группа 

 режиссёр — Хейно Парс
 сценаристы: Сильвия Кийк, Хейно Парс
 оператор — Антс Лооманн
 художник-постановщик — Георгий Щукин
 мультипликаторы: Евгения Леволль
 композитор — Арво Пярт
 звукооператор — Герман Вахтель
 директор — Владимир Коринфский

«Оператор Кыпс на необитаемом острове» (Operaator Kõps üksikul saarel) 1966

Сюжет 
Кыпс и Дед-многовед летели на вертолёте и упали на необитаемый остров. Дед-многовед показывает полезные растения, прежде всего съедобные. Кыпс исследует озеро и узнаёт, кто там живёт и что растёт под водой.

Съёмочная группа 

 режиссёр — Хейно Парс
 сценарист и художник-постановщик — Георгий Щукин
 оператор — Антс Лооманн
 мультипликаторы: Евгения Леволль, Ардо Крастин
 композитор — Арво Пярт
 звукооператор — Герман Вахтель
 роли озвучивали: Николай Гаврилов, Жанна Сухопольская
 директор — Владимир Коринфский

В отличие от первых двух фильмов цикла, третий был озвучен на русском языке.

«Оператор Кыпс в царстве камней» (Operaator Kõps kiviriigis) 1968

Сюжет 
Оператор Кыпс искал, что бы ему поснимать. Случайно он встретил сороку по имени Затейник, которая писала на камне своё имя. Случайно они услышали голос, которой призывал их в пещеру. А в пещере Кыпс с Затейником научились отличать камни, познакомились с подземным духом и его дочкой Улли, поиграли в игру «Чья картина лучше» и создали камень. А в конце Улли стала кристаллом, который всегда указывал Кыпсу дорогу домой.

Съёмочная группа 

 режиссёр — Хейно Парс
 сценарист — Ико Маран
 операторы: Антс Лооманн, Калью Курепылд
 художник-постановщик — Георгий Щукин
 мультипликаторы: Тилт Люттер, Евгения Леволль
 композитор — Арво Пярт
 звукооператор — Герман Вахтель
 автор текста — Валентин Рушкис
 директор — Владимир Коринфский

Отзывы 
В кукольных фильмах-сказках Парс изобретательно соединил куклы с живой природой (на земле, в воде, в мире растений, птиц и насекомых): серия фильмов о приключениях оператора Кыпса и др.

В последнее время получил развитие жанр научно-популярного мультфильма, интересным образцом которого являются картины талантливого эстонского сценариста и режиссёра Хейно Парса, адресовавшего свои оригинальные кукольные «фильмы-исследования» юным зрителям: «Оператор Кыпс в стране грибов», «Новые приключения оператора Кыпса» и т. д.

Работу режиссёра Хейно Парс понимает как должность главного выдумщика и конструктора в творческой группе, изобретателя, который, умело пользуясь выразительными средствами мультипликации, смело сталкивает фантазию и действительность, реальное и вымышленное. Следующая его картина стала началом серии познавательных фильмов с постоянным, вскоре широко популярным в детской аудитории мультипликационным кукольным персонажем — оператором Кыпсом, совершающим необычные путешествия в мир живой природы. Знакомясь с фильмами этой серии, нельзя не удивляться тому, как смело уверенно и разнообразно использован в них приём сопоставления натуры и сказки.

Книги по мультфильмам 
На основе мультфильмов в 1969 и 1970 году массовым тиражом были выпущены книжки для детей с иллюстрациями Георгия Щукина.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Балтийская «Новая Волна»: кинематограф Латвии, Литвы и Эстонии периода «Оттепели». 20 мая, суббота, 14:00. «Анимация Хейно Парса» 

Кукольные мультфильмы СССР 1964 года
Кукольные мультфильмы СССР 1965 года
Кукольные мультфильмы СССР 1966 года
Кукольные мультфильмы СССР 1968 года
Мультфильмы студии «Таллинфильм»
Образовательные мультфильмы СССР
Мультфильмы Хейно Парса